Belmont Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Belmont Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Belmont Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Belmont Lake (Mississippi)
 Belmont Lake (New York)